Ferrera puede referirse a:

 Ferrera, comuna suiza del cantón de los Grisones, situada en el distrito de Hinterrhein, círculo de Schams.
 Ferrera di Varese, localidad y comuna italiana de la provincia de Varese, región de Lombardía.
 Ferrera Erbognone, localidad y comuna italiana de la provincia de Pavía, región de Lombardía.